Sequência (RO 1971: Seqüência) pode referir-se a:
 Sequência (matemática), uma função de uma variável natural (usa-se também o termo sucessão).
 Sequência de números reais, uma sequência cujo contradomínio é o conjunto dos números reais
 Sequência (Combinatória), um arranjo com repetição, em análise combinatória.
 Sequência (cinema), termo usado no cinema, com várias acepções.
 Sequência (artes), capítulo seguinte de uma obra.
 Intrão, ou sequência de intervenção - sequências não codificantes de ADN.
Sequentia, uma modalidade de canto gregoriano
 Sequência principal, uma classificação e caracterização de estrelas.

Desambiguação